Cannabis (lateinisch für „Hanf“) steht für:

 wissenschaftlicher Name der Pflanzengattung Hanf
 Hanf (Art) (Cannabis sativa)
 Indischer Hanf (Cannabis indica)
 Ruderal-Hanf (Cannabis ruderalis)
 umgangssprachlich für Marihuana, Blüten der weiblichen Cannabispflanze

Filmtitel:
 Cannabis – Engel der Gewalt, deutsch-französisch-italienischer Kinofilm (1970)
 Cannabis – Probieren geht über Regieren, Schweizer Filmkomödie (2006)
 Cannabis (Fernsehserie), französische TV-Serie (ab 2016)

Siehe auch:
 Cannabis als Rauschmittel
 Cannabis und Cannabinoide als Arzneimittel
 Rechtslage von Cannabis

 Hanf (Begriffsklärung)